Père Labat steht für:
 Jean-Baptiste Labat (Père Labat; 1663–1738), Missionar und Reiseschriftsteller
 Père Labat (Kirche), Macouba